Metro, abrevierea de la Metropolitan, este numele diverselor produse și servicii legate de zonele urbane, în special de sistemele de transport

 Metrou, sistem de transport urban care utilizează trenuri
 METRO AG, retailer european, unul dintre liderii comerțului cu amănuntul la scară mondială
 Metro-Goldwyn-Mayer, companie americană din industria cinematografică și de televiziune
 Metro Station, formație de dance-rock din Los Angeles, California 
 Metro Media Transilvania, companie de cercetare de piață și cercetare socială din România